Le Soulier qui vole, chanson de Chantal Goya extraite de l’album C’est Guignol ! ;
 Le Soulier qui vole, deuxième album live de Chantal Goya  sorti en 1981 ;
 Le Soulier qui vole, deuxième spectacle de Chantal Goya présenté en 1980, 1981, 1995 et en 2019.

Homonymie de titre